Ховард Самуэль «Трей» Томпкинс (; род. , Литония, штат Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Будучи студентом, Томпкинс выступал за Университет Джорджии. За три сезона Трей набирал в среднем 16 очков и делал 8 подборов.

В июне 2011 года Томпкинс был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте НБА под общим 37-м номером. В свой дебютный сезон в НБА Трей появился на площадке в 24 играх. В сезоне 2012/2013 форвард боролся с травмой колена и весной 2013 года был отчислен из «Клипперс».

В большой баскетбол Томпкинс вернулся в июне 2014 года, когда принял участие в матчах Летней лиги НБА. В 4 матчах Трей набирал в среднем 10,5 очков и совершал 4,3 подбора.

В августе 2014 года подписал 1-летний контракт с «Нижним Новгородом». В составе команды Томпкинс стал одним из лучших «больших» сезона в Евролиге (14.5 очка + 8.1 подбора в среднем за игру), а также помог нижегородскому клубу выйти в полуфинал Единой Лиги ВТБ (15.8 очка + 7.5 подбора в среднем за игру). В мае 2015 года был признан «Самым ценным игроком» 1/4 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ.

В августе 2015 года «Реал Мадрид» объявил о подписании однолетнего соглашения с Томпкинсом. В 15 матчах Евролиги Томпкинс набирал 5,9 очка и 3,0 подбора.

В июле 2016 года «Реал» заключил с Томпкинсом новый 2-летний контракт.

В апреле 2022 года «Реал» принял решение исключить из своего состава Томпкинса и Тома Эртеля. Оба игрока были наказаны за нарушение клубной дисциплины. Томпкинс и Эртель были замечены в Афинах на вечеринке вместе с Гершоном Ябуселе за день до матча с «Панатинаикосом». Томпкинс и Эртель вернулись в расположение команды, когда уже рассвело, за несколько часов до начала матча. Через несколько дней Томпкинс и Эртель вернулись в состав «Реала» и приняли участие в командной тренировке.

В июле 2022 года Томпкинс перешёл в «Зенит». В составе команды Трей стал победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Сборная США 
Томпкинс выступал в составе юношеской сборной США на чемпионате мира (до 19 лет), где стал победителем турнира. За 9 игр в среднем набирал 10,6 очка и 5 подборов.

Личная жизнь 
В марте 2020 года у Томпкинса диагностировали коронавирус.

Достижения

Клубные 
  Обладатель Межконтинентального Кубка ФИБА: 2015
  Чемпион Евролиги: 2017/2018
  Бронзовый призёр Евролиги: 2018/2019
  Обладатель Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2022
  Чемпион Испании (4): 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022
  Обладатель Кубка Испании (2): 2016, 2020
  Серебряный призёр Кубка Испании (2): 2018, 2021
  Серебряный призёр Кубка России: 2022/2023

Cборная США 
  Победитель чемпионата мира (до 19 лет): 2009

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Profile 
 Euroleague.net Profile
 Eurobasket.com Profile
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты США
Игроки «Джорджия Бульдогс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург